Marcilhac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Marcilhac-sur-Célé , departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Marcillac-Vallon, departementet Aveyron i regionen Occitanien,